Oberst peut être relatif :
 au grade de colonel, en allemand ;
 à la méthode de Oberst, nommée en l'honneur du physicien  H. Oberst, utilisée en vibroacoustique.

Patronyme 

 Conor Oberst (1980 -), un chanteur, auteur, compositeur américain ;
 Eugene Oberst (1901 - 1991), un athlète américain ;
 Maximilian Oberst (1849 - 1925), un médecin allemand.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien